Александр Григорьевич Катунов (8 сентября 1950, Куйбышев, Куйбышевская область, РСФСР — 5 марта 2016, Краснодар, Российская Федерация) — советский и российский театральный актер, заслуженный артист России, актер Краснодарского академического театра драмы им. М.Горького.

Биография 

Творческую деятельность начал в 1974 г. на сцене Куйбышевского ТЮЗа. Затем, в течение 11 лет — артист Брянского драматического театра и Курского драматического театра им А. С. Пушкина.

C 1985 г. — в труппе Краснодарского академического театра драмы им. М.Горького.

Наиболее значимые роли — в спектаклях «Ночной мотоциклист» Ю. Яковлева и «Рай среди бабочек» Э. Ватемаа. а также роль Джо Феррони в спектакле «Случай в метро» (Н. Э. Бар).

Последней работой артиста стала роль Князя в спектакле «Один день из жизни города М» по повести Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон».

Театральные работы 

 Вошкин — «Бададошкин и сын» (Л.Леонов)
 Хлудов — «Бег» (М. Булгаков)
 Старик — «Безумие любви» (С. Шепард)
 Бруно — «Великолепный рогоносец» (Ф.Кромелинк)
 Воланд, Афраний — «Евангелие от Воланда» (Михаил Булгаков)
 Инквизитор — «Жаворонок. Исповедь Жанны Д’Арк» (Ж. Ануй)
 Михаил — «Железновы» (М. Горький)
 Кочкарев — «Женитьба» (Н. В. Гоголь)
 Мышкин — «Идиот» (Ф.Достоевский)
 Второй раб — «Мир» (Аристофан)
 Луи — «Пианино в траве» (Ф. Саган)
 Дон Жуан — «Последняя ночь Дон Жуана» (Л.Жуховицкий)
 Брат Лоренцо — «Ромео и Джульетта» (Вильям Шекспир)
 Федя — «Старая актриса на роль жены Достоевского» (Э. Радзинский)
 Сатана — «Хорош дом, да морока в нем» (И.Варавва, Р.Кушнарев)
 Брат Лоренцо — «Чума на оба ваши дома» (Григорий Горин)
 Детектив — № 13 (Рэй Куни)
 Войницкий — «Дядя Ваня» (А. П. Чехов) — 1992.
 Капитан — «Люти» (Александр Дударев) — 2003.
 Иван Кузмич Иванов — «Нахлебник» (И. С. Тургенев) — 2008.

Награды и звания 

 Заслуженный артист России (1994).

Источники 

 Скончался Александр Григорьевич Катунов, заслуженный артист России